Kazo (Japan), stad in Japan
 Kazo (Oeganda), plaats in Oeganda
 Kazo (district), district in Oeganda